Juana de Aragón (octubre de 1375 - septiembre de 1407) fue la única hija superviviente de Juan I de Aragón y su primera esposa Marta de Armagnac. Era miembro de la Casa de Aragón (La Casa de Barcelona se había fundido en la anterior con el matrimonio de Ramón Berenguer, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, con la reina Peronila de Aragón) y fue Condesa de Foix por su matrimonio con Mateo I de Foix.  Gran Enciclopedia Catalana (ed.): «Juana de Aragón y de Armagnac» (en catalán).

Juana nació en Daroca, la segunda de cinco hijos nacidos en el primer matrimonio de su padre. Con su segunda esposa, Violante de Bar, sólo tuvieron una hija que sobrevivió hasta la edad adulta, Yolanda.

El 4 de junio de 1392, Juana se casó con Mateo de Foix en Barcelona, hijo de Roger Bernardo II, vizconde de Castelbon. Era su primo cuarto, ambos descendientes de Pedro III de Aragón. Estuvieron casados durante quince años, pero en este tiempo no tuvieron hijos.

En 1396, el rey Juan murió. Le sucedió su hermano Martín, el tío de Juana. Sin embargo, los nobles sicilianos estaban causando disturbios y Martín fue retenido en Sicilia. Mientras tanto, la esposa de Martin, María de Luna, reclamó el trono en su nombre y actuó como su representante hasta que llegó en 1397. Aun así retraso abrió el camino para que surgieran más problemas y disputas en Aragón. Su derecho al trono era disputado por Mateo y Juana. Sin embargo, Martín logró anular la invasión por las tropas de Mateo y Juana.

Yolanda, la medio hermana pequeña de Juana, reclamó el trono con el apoyo de su madre, a pesar de que Juana todavía estaba viva. También fracasaron pero Yolanda se casó con Luis II de Nápoles cuyos hijos desafiaron todos los derechos de Martín al trono.
Juana, que no se convirtió en reina de Aragón, murió sin hijos en Valencia en septiembre de 1407. Después de la muerte de Martín, Yolanda intentó nuevamente reclamar Aragón pero fracasó.

Ancestros

Referencias 

Casa de Aragón
Mujeres de la Edad Media en España
Infantes de Aragón
Infantes de España del siglo XIV
Príncipes de Aragón
Infantes de España del siglo XV
Españolas del siglo XIV
Españolas del siglo XV
Nacidos en Daroca
Fallecidos en Valencia
Condesas de Francia del siglo XIV